Oterdahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Einar Oterdahl (1888–1953), svensk brandchef och idrottsledare
 Jan Oterdahl (1919–2005), svensk militär
 Jeanna Oterdahl (1879–1965), svensk författarinna och lärarinna
 Maja Oterdahl (1882–1955), svensk konstnärinna
 Philip Oterdahl (1833–1894), svensk ingenjör

Svenska efternamn